В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Беттіна Бюнге і Мануела Малєєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Кетлін Горват і Марселла Мескер 4-6, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Мануела Малєєва (чемпіонки)
 Кетлін Горват /  Марселла Мескер (фінал)

 Габріела Моска /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Андреа Бецнер /  Крістіна Зінгер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)